Комітат Пожонь був адміністративним повітом (комітатом) Угорського королівства. Зараз ця територія в основному є частиною Словаччини, тоді як невелика територія належить Угорщині. У 1969 році три села, що залишились в Угорщині, були об’єднані, щоб утворити Дунасігет.

Його назва змінилася разом із назвою міста Пресбург (, сьогоднішня Братислава). Близько 1900 року його назви були угорською мовою Pozsony vármegye, словацькою Prešpurská župa та німецькою Preßburger Gespanschaft.

Географія 

Графство поділяло кордони з австрійською землею Нижньої Австрії та угорськими графствами Нітра, Комаром, Дьер та Мошон. Комітат знаходився між річкою Морава на заході, річкою Дунай на півдні та річкою Ваг () на сході. Південна частина Малих Карпат поділила повіт на дві частини. Також він охоплював більшу частину острова, відомого сьогодні як Житній острів (угор. Csallóköz) між Дунаєм та Малим Дунаєм. Його площа становила 4370 км² близько 1910 року.

Місця 
Пам'ятками повіту Пожонь були Замок Пожонь (нинішній Братиславський замок) і Шаморін (сучасний Шаморін), а з XVIII століття - місто Пресбург.

Історія 
Може існувати попередник графства Пожонь 9 століття ще часів Великої Моравії.  Після того, як територія повіту Пожонь стала частиною Угорського королівства, угорський комітат був створений приблизно в 1000 році або навіть раніше. Це був один із перших повітів, створених в Королівстві Угорщина. Його територія складала приблизно те, що сьогодні є Братиславським краєм та Трнавським краєм. Протягом своєї історії він був серед найбільш процвітаючих територій Угорщини, і до кінця 18 століття він був особливо розвиненим і процвітаючим. У 18-19 століттях населення складалося з німців (переважно в Пресбурзі та більших містах), угорців (переважно на півдні, деяких передмістях Пресбурга,  словаків (переважно на півночі та в передмістях Пресбурга  та хорват (переважно в передмісті Пресбурга).

Після Першої світової війни більшість повіту Пожонь стала частиною новоутвореної Чехословаччини, визнаної зацікавленими державами в 1920 р. Тріанонським договором. Як Братиславський повіт, він продовжував існувати до 1927 року в Чехословаччині, але мав зовсім інші повноваження та дещо змінені кордони. Невелика частина на південь від річки Дунай залишалася частиною Угорщини та приєднувалась до округу Дьер-Мошон-Пожонь.

Відповідно до положень Першого Віденського арбітражу, південно-східна частина району (Житній острів, Сенець, Галанта) знову увійшла до складу Угорщини в листопаді 1938 року. Приблизні межі Тріанону були відновлені після Другої світової війни.

Демографія

1900 рік 
У 1900 році в окрузі проживало 367 417 чоловік, і до його складу входили такі мовні спільноти: 

Всього:

 Словацька : 164585 (44,8%)
 Угорська : 139 835 (38,1%)
 Німецька : 56358 (15,3%)
 Хорватська : 2448 (0,7%)
 Румунська : 71 (0,0%)
 Руська : 85 (0,0%)
 Сербська : 37 (0,0%)
 Інше або невідоме: 4083 (1,1%)

Згідно з переписом населення 1900 р., до складу округу входили такі релігійні громади: 

Всього:

 Римо-католицька: 309861 (84,3%)
 Лютеранська: 26112 (7,1%)
 Єврейська: 22246 (6,1)
 Кальвіністська: 8854 (2,4%)
 Греко-католицька: 245 (0,0%)
 Греко-православна: 92 (0,0%)
 Унітарна: 24 (0,0%)
 Інше або невідоме: 68 (0,0%)

1910 рік 

У 1910 році в окрузі проживало 389 750 осіб, до його складу входили такі мовні спільноти: 

Всього:

 Словацька : 166 017 (42,6%)
 Угорська : 163 367 (41,9%)
 Німецька : 53822 (13,8%)
 Хорватська : 1934 (0,5%)
 Румунська : 81 (0,0%)
 Русин : 42 (0,0%)
 Сербська : 31 (0,0%)
 Інше або невідоме: 4456 (1,1%)

Згідно з переписом населення 1910 року, до складу округу входили такі релігійні громади: 

Всього:

 Римо-католицька : 331265 (85,0%)
 Лютеранська : 26456 (6,8%)
 Єврейська : 22 588 (5,8)
 Кальвіністська : 8924 (2,3%)
 Греко-католицька : 270 (0,0%)
 Греко-православна : 157 (0,0%)
 Унітарна : 20 (0,0%)
 Інше або невідоме: 70 (0,0%)

Підрозділи 

На початку 20 століття підрозділами повіту Пожонь були:

Примітки

Посилання 
Розділені регіони
Держави і території, зникли 1923
Держави і території, зникли 1920
Держави і території, засновані в XI столітті